Маленькая Швейцария — термин, которым со времён эпохи романтизма в немецком и ряде других языков обозначают живописные местности с лесистыми взгорьями, как то:

 Франконская Швейцария
 Люксембургская Швейцария
 Мекленбургская Швейцария
 Гольштейнская Швейцария
 Саксонская Швейцария
 Чешская Швейцария